Ray Wilson peut désigner :
 Ray Wilson (1934-2018), un footballeur anglais ;
 Ray Wilson (1939-), un photographe écossais ;
 Ray Wilson (1968-), un auteur-compositeur-interprète né en Écosse.